Николай Янчук:
 Янчук, Николай Андреевич (1859—1921) — этнограф, фольклорист, антрополог, литературовед и писатель.
 Янчук, Николай Михайлович (1938—2008) — колхозник, механизатор колхоза «Искра» Городокского района Хмельницкой области.